Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Peter McNamara e Paul McNamee 6–2, 5–7, 6–2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WCT Tournament of Champions 1980